Motorový vůz 811 může být:

 Motorový vůz 811 ZSSK – modernizace motorového vozu řady 810 z roku 1996 pro ZSSK
 Motorový vůz 811 (1997) – modernizace motorového vozu řady 810 z roku 1997 pro ČD
 Motorový vůz 811 (2020) – modernizace motorového vozu řady 810 z roku 2020 pro ČD